Златоструй може да се отнася за:

 Златоструй - старобългарски сборник от избрани слова и поучения на Йоан Златоуст.
 Златоструй – алманах на Дружеството на писателите в Шумен.
 Златоструй – литературна награда
 Библиотека „Златоструй“ - детско-юношеска поредица от произведения в периода 1987 - 1990 г. на издателствата Отечество, Народна младеж и Български писател
 Златоструй – българско издателство
 Златоструй се използва и за наименование на множество улици и литературни кръжоци в България.